Василий Жаворонков:
 Жаворонков, Василий Антонович (1918—2000) — советский живописец.
 Жаворонков, Василий Гаврилович (1906—1987) — советский государственный деятель.